Толстоклювый длиннохвостый голубь () — вид птиц из семейства голубиных. Подвидов не выделяют.

Название 
Видовое название в переводе с латыни означает «толстоклювый».

Распространение 
Обитают на Соломоновых островах.

Описание 
Длина тела 40—41 см. Голова и гребень бледно-пурпурно-серые. Горло белое, стороны шеи и грудка голубовато-серые. Верхняя сторона тела в основном чёрная. Радужные оболочки желтые, они окружены красными кольцами. Кожа глазниц пурпурно-красная или красная, клюв оранжево-желтый, с красным или пурпурно-красным основанием, с оранжевым кончиком, верхняя часть клюва сильно загнута, ноги красные.

Самка выглядит так же, как и самец.

Биология 
Питаются фруктами, в том числе Boerlagiodendron и Schefflera. Кормятся на деревьях, но иногда могут слетать для этого на землю.

Сообщалось, что кладка состоит из единственного яйца.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World

Голубиные
Птицы Океании
Животные, описанные в 1856 году